Eberspoint ist der Ortsname von:
 Eberspoint (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern
 Eberspoint (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern